Menelao puede referirse a:
Menelao, legendario rey de Esparta que participó en la Guerra de Troya
Menelao, sumo sacerdote de Israel, del siglo II a. C.
Menelao de Alejandría (70/140), astrónomo y matemático griego